Дейтрих:

 Дейтрих, Владимир Фёдорович (1852—1919) — действительный тайный советник, вице-председатель Государственного совета.
 Дейтрих, Фёдор Карлович (1798—1857) — генерал-лейтенант, начальник 9-й пехотной дивизии.